Николай Щетинин:
 
 Щетинин, Николай Тимофеевич (1900—1968) — советский деятель, министр финансов УССР, депутат Верховного Совета УССР 4-5-го созывов.